Blood, Sweat and Tears oder Blood, Sweat & Tears steht für:

 Blood, Sweat and Tears (Album), Album von Johnny Cash (1963)
 Blood, Sweat & Tears, US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede, Rede von Winston Churchill (1940)